Ладдингтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Ладдингтон, Дональд (1920-2010) — британский государственный и колониальный деятель, генерал-губернатор Соломоновых Островов (1974—1976).
 Ладдингтон, Камилла Анна (род. 1983) — британская актриса.